Аннели:

 Аннели — имя.
 «Аннели» — немецкий фильм 1941 года.